Killer est un mot anglais qui signifie tueur.

Cinéma 

 Killer : Journal d'un assassin (Killer : A Journal of Murder), un film américain réalisé par Tim Metcalfe sorti en 1996 ;
 Killer, un film hong-kongais réalisé par Billy Chung, sorti en 2000.

Musique 
Killer peut désigner :
 Killer, un album d'Alice Cooper, sorti en 1971 ;
 Killer, une chanson d'Adamski sortie en 1990, également interprétée par Seal et par George Michael ;
 Killer, un groupe de musique finlandais formé en 1999 ;
 Killer, le huitième album studio du rappeur Tech N9ne, sorti en 2008 ;
 Bounty Killer (1972-), un chanteur jamaïcain ;
 Cut Killer, un disc-jockey français.

Jeu 
Killer peut désigner :
 Killer, un jeu de dés ;
 killer (en français, jeu des assassins), un genre de jeu de rôle grandeur nature où le but des joueurs est de simuler l'assassinat d'autres joueurs ;
 , un jeu de rôle dérivé du traditionnel jeu des assassins.

Patronyme 

 Daniel Killer (1949-), un footballeur argentin ;
 Hans Killer (1948-), un homme politique suisse.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre